Заброневая контузионная травма, тупая контузионная травма или запреградная травма — поражение внешних покровов и внутренних органов человека, произошедшее в результате непробития пулей или другими видами поражающих элементов оружия средств индивидуального защитного снаряжения (бронежилета, каски и т. п.) В ряде ранних исследований этого явления использовался также термин «локальная контузионная травма», в медицинской практике продолжает применяться выражение «ушиб грудной клетки».

Отмечается, что все виды заброневого воздействия являются следствием передачи бронеэлементу импульса и кинетической энергии пули, которые, в свою очередь, приводят к нагрузке тела ударной волной, локальному удару смещённым бронеэлементом с образованием в нём деформационного купола (выпучины) и ускорению тела человека или отдельных его частей, принявших на себя ударное воздействие пули или осколка.

Степень тяжести заброневой контузионной травмы определяется пиковыми величинами нагрузки, её продолжительности и точкой приложения. Российскиe стандарты устанавливают четыре степени тяжести такой травмы, начиная с самой лёгкой I-й до крайне тяжёлой (летальной) IV-й, при этом национальный ГОСТ 50744-95 на защитную экипировку допускает заброневую контузионную травму не выше II-й (или средней) степени тяжести. Типичной симптоматикой такой травмы считаются очаговые внутримышечные кровоизлияния, ушибленные раны, единичные очаговые кровоизлияния в брыжейку кишечника, множественные субплевральные кровоизлияния, которые приводят к:
 полной потере боеспособности не более, чем на 3—5 минут из-за кратковременного болевого шока,
 ограниченной боеспособности на срок до 10 суток,
 полному восстановлению через 15—20 суток.

В числе признаков тяжёлой травмы (III-й степени) перечисляют открытые и закрытые переломы рёбер и отростков позвонков, разрывы плевры, кровоизлияния в паренхиму лёгких, сердца и другие серьёзные повреждения внутренних органов. В соответствии с ГОСТом 50744-95 такой уровень травматизма рассматривается как неприемлемый.

Примечания

Ссылки 
 

Военная медицина
Поражающие факторы огнестрельного оружия
Броня
Травмы